Списък на всички герои в сериала Лисицата по хронологичен ред, излъчван по американската телевизия CW Seed.

Главни герои

От първи сезон

От втори сезон 

Лисицата